Hannan steht für:

 Hannan (Osaka), Ort in der Präfektur Ōsaka, Japan
 Hannan (Wuhan) (), Stadtbezirk von Wuhan, China
 Hannan-Schelfeis, Schelfeis im Enderbyland, Antarktika

Hannan ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Hannan (* 1971), britischer Journalist und Politiker (Conservative Party)
 Dave Hannan (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler
 Edward J. Hannan (1921–1994), australischer Statistiker
 Fiona Mary Robinson-Hannan (* 1969), australische Basketball- und Handballspielerin, siehe Fiona Robinson 
 Jerome Daniel Hannan (1896–1965), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Scranton
 Michael T. Hannan (1943), US-amerikanischer Soziologe und Organisationsforscher
 Patrick Hannan (1840–1925), australischer Goldsucher
 Patrick Hannan (Moderator) (1941–2009), britischer Rundfunkmoderator, Journalist und Autor

 Philip Hannan (1913–2011), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von New Orleans
 Scott Hannan (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Tommy Hannan (* 1980), US-amerikanischer Schwimmer